Michael Enright peut désigner :

 Michael Enright (1943-), animateur de radio canadien ;
 Michael Enright (1952-1997), homme politique irlandais ;
 Michael Enright (1964-), acteur britannique.